Clubul Sportiv Rapid București  er en rumænsk kvindehåndboldklub fra Bukarest, Rumænien. Klubben blev etableret i 1934 og ledes af præsidenten Bogdan Vasiliu. Hjemmekampene bliver spillet i Sala Rapid, hvor der er plads til 1.500 mennesker. Holdet trænes spanske Carlos Viver, der kom som tidligere spansk kvindelandstræner.

Klubben vandt kvindernes EHF Champions League i 1964, EHF Cup i 1993 og EHF Challenge Cup i 2000. Udover flere europæiske titler, har holdet også vundet det rumænske mesterskab hele fem gange og pokalturneringen én enkelt gang i 2004.

Resultater 
Liga Națională 
 Vinder (6): 1961, 1962, 1963, 1967, 2003, 2022
Cupa României
 Vinder (1): 2004
EHF Champions League
 Vinder (1): 1964
EHF Cup
 Vinder (1): 1993
EHF Challenge Cup
 Vinder (1): 2000

Spillertruppen 2022-23

Transfers 2023-23 

 Tilgange
  Irene Espínola (RB) (from  Neckarsulmer SU)
  Jennifer Gutiérrez Bermejo (LW) (from  Borussia Dortmund Handball)
  Orlane Kanor (LB) (from  Metz Handball)
  Alexandra Lacrabère (RB) (from  Chambray Touraine Handball)
  Ivana Kapitanović (GK) (from  Metz Handball)  
  Albertina Kassoma (LP) (from  Primeiro de Agosto)
  Lorena Ostase (LP) (from  CSM Slatina)

 Afgange

  Oana Manea (LP) (Karrierestop)
  Daniela Rațiu  
 Julie Foggea (GK) (to  Brest Bretagne Handball)   Azenaide Carlos (RB) (to  Kastamonu Belediyesi GSK)''

Referencer

Eksterne henvisninger 
  
 

Sport i Bukarest
Håndboldklubber fra Rumænien